Tchello, nome artístico de Eduardo Simão Lopes (Belo Horizonte, 2 de janeiro de 1975), é um músico brasileiro, e ex baixista da banda de rock brasileira Detonautas Roque Clube. O anúncio da saída de Tchello da banda Detonautas Roque Clube, aconteceu em 2 de dezembro de 2013.

Biografia 
Nasceu na capital de Minas Gerais e foi para o Rio de Janeiro ainda criança, começou a tocar violão aos 16 anos quando frequentava um encontro de jovens no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Aos 21 morou em Ilhéus, na Bahia, quando foi apresentado a internet e aos 22, através de uma sala de bate-papo fundou a banda Detonautas ao lado do amigo virtual Luis Guilherme Tico Santa Cruz. Voltou ao Rio em 1997 e embarcou no sonho de levar sua banda para o maior número de pessoas possível.

Autodidata, aprendeu a tocar nos palcos, no dia a dia, com os amigos e na estrada. Com o passar dos anos foi desenvolvendo sua própria técnica. Apurou seu gosto pela imagem, dirigindo clipes, criando conceito e fotografando trabalhos de outros artistas.

Fã incondicional da sonoridade das bandas inglesas, tanto quanto das Brasileiras: Los Hermanos, Skank , Legião, Titãs, Paralamas, etc.

No dia 02 de dezembro de 2013 a página oficial da banda Detonautas no facebook, anunciou a saída do Tchello da banda. No comunicado era informado que a sua saída foi devido a divergências artísticas. Em 2014 Tchello estudou na ACADEMIA INTERNACIONAL DE CINEMA e na sequencia foi para o Tahiti, morar durante um período e  gravar um documentário com amigos da academia de cinema.
Hoje tem sua produtora de videos e continua realizando gravações de documentários pelo mundo e na música tem uma banda de reggae acustico que pratica ações sociais pelo Brasil.

Baixistas de Minas Gerais
Membros de Detonautas Roque Clube
Naturais de Belo Horizonte